

Muziekalbums 
 Weight of the world (Harem Scarem) (2002), een album van Harem Scarem
 Weight of the world (Metal Church) (2004), een album van Metal Church
 Weight of the world (The Jimmy Swift Band) (2006), een album van The Jimmy Swift Band
 Weight of the world (This Is Hell) (2010), een album van This Is Hell
 The weight of the world (Sanguine Hum) (2013), een album van Sanguine Hum

Liedjes 
 Weight of the world (Neil Young) (1986), een lied van Neil Young
 Weight of the world (Ringo Starr) (1992), een lied van Ringo Starr
 Weight of the world (Elton John) (2004), een lied van Elton John
 Weight of the world (Evanescence) (2006), een lied van Evanescence
 Weight of the world (Lemar) (2008), een lied van Lemar

Literatuur 
 The weight of the world (Peter Handke) (1984), een boek van Peter Handke